Victor Vlad Cornea and Sergio Martos Gornés sono i detentori del titolo; Victor Vlad Cornea ha deciso di non partecipare al torneo mentre Sergio Martos Gornés giocherà il torneo in coppia con Marco Bortolotti.

In finale Christian Harrison e Shintaro Mochizuki hanno sconfitto Matteo Gigante e Francesco Passaro con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (ritirati)
  Marco Bortolotti /  Sergio Martos Gornés (semifinale)

  Luke Johnson /  Sem Verbeek (quarti di finale) 
  Michael Geerts /  Luca Margaroli (primo turno)

Wildcard 

  Martín Landaluce /  Daniel Rincón (ritirati)

  David Marrero /  Dhruva Mulye (primo turno)

Ranking protetto 

  Roberto Marcora /  Benoît Paire (quarti di finale)

Alternate 

  Oleksii Krutykh /  Lukáš Rosol (primo turno)
  Gianluca Mager /  Stefano Travaglia (quarti di finale)

  Christian Harrison /  Shintaro Mochizuki (campioni) 
  Salvatore Caruso /  Alessandro Giannessi (semifinale)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Tenerife Challenger II 2023